Довнаро́вичи (, ) — старинный дворянский род, возникший в конце XV — начале XVI веков, и ведущий своё происхождение от бояр и шляхты Великого княжества Литовского.

В XVI—XIX веках представители рода Довнаровичей играли заметную роль в государственной, религиозной и общественной жизни Великого княжества Литовского и Речи Посполитой.

Род Довнаровичей был внесен в дворянские родословные книги Виленской, Гродненской, Ковенской, Минской, Могилёвской, Рязанской губерний и Белостокской области.

Происхождение фамилии 
Фамилия Довнаро́вич (, , ) относится к древнейшим фамилиям времён Великого княжества Литовского.

Фамилия имеет балтийскую этимологию и восходит к отчеству Довна́рович (Довна́р(-ович) — сын Довна́ра). Имя Довнар происходит от древнего литовского двухосновного имени Daũ-nor-as (Daũg-nor-as), где Daũ(g) соотносится с литовским daug — много, а nor с литовским norėti, noras — хотеть, желать.

Фамилии Давнорович, Давнарович, Довнорович являются фонетическими вариантами фамилии Довнарович.

Геральдика 

Род Довнаровичей имел собственный герб Довнарович (), являющийся разновидностью герба Пшыячель.

Описание герба:
В поле червлёном сердце — двумя мечами вниз остриями наискось накрест пробито. Над шлемом в короне три пера страусовых.

{{конец цитаты|источник=Juliusz Ostrowski: Księga herbowa rodów polskich, T.2}}

Кроме того, различные ветви рода пользовались и другими гербами: Пшыячель, Аксак, Аксак II, Аксак III, Доренговский, Могила, Рудница.Довнаровичи герба Пшыячель являлись самой многочисленной и знатной ветвью рода, занимали различные государственные должности в Великом княжестве Литовском и Речи Посполитой, как придворные, так и земские — в Киевском, Минском, Виленском, Трокском, Смоленском, Мазовецком, Инфлянтском воеводствах. Также были среди них военные и священнослужители.

 Упоминания рода в геральдических сборниках 
 
 
 
 

 Персоналии (XVI—XVIII вв.) 

 Элиаш Довнарович (1624—1669) — иезуит, проповедник, автор философских трактатов.
 Тадеуш Довнарович — хорунжий, депутат повета речицкого Минского воеводства на Великий сейм в 1788 году.
 Анджей Довнарович — староста радзилувский, регент и казначей в 1771 году, мечник в 1773 году, чашник и войский в 1775—1794 годах, подстароста и судья гродский визненский в 1790—1794 годах, советник Тарговицкой конфедерации в 1792 году.
 Юзеф Довнарович — государственный деятель времён ВКЛ, чашник ошмянский, хорунжий пятигорский, секретарь малой печати Великого княжества Литовского.

 Персоналии (XIX—XX вв.) 
 Антоний Довнарович (1778—1810) — полковник, легионер, участник Наполеоновских войн, сподвижник генерала Домбровского .
 Казимир Довнарович — маршалок повета сокульского, масон, предводитель Белостокской масонской ложи «Золотое Кольцо» (), почётный член Гродненской масонской ложи «Друзья Человечества» () и Симбирской масонской ложи «Ключ к Добродетели» (.
 Медард Довнарович — выдающийся польский политический деятель, министр, депутат Сейма Польской Республики, вице-президент Варшавы, близкий соратник Юзефа Пилсудского, масон.
 Станислав Довнарович — польский политический деятель, министр, воевода Полесский, масон.
 Казимир Довнарович — польский политический деятель, инженер, дипломат.
 Антоний Зигмунд Довнарович — польский инженер, строитель, архитектор.
 Ежи Довнарович — польский спортсмен, журналист, праведник народов мира.
 Стефан Довнарович — польский архитектор, автор проектов послевоенной застройки Варшавы.

 Имения Довнаровичей 
В XVI—XX вв. Довнаровичи владели значительным количеством больших и малых имений и земельных угодий на территории современных Литвы, Белоруссии, Польши, в том числе:

 Литва:
 Дольная Кульва (, );
 Ясюлишки (, );
 Юргишки (, );
 Новосяды (, );
 Погиры (, );
 Поабель (, );
 Ляукишки (, );
 Василишки (, ).

 Белоруссия:
 Мокрица ();
 Рудники ();
 Древеники (, ).

 Польша:
 Глинки ();
 Случ ();
 Павловичи ();
 Лохув ().

 Упоминания рода в исторических источниках и сборниках 
Первые документально сохранившиеся упоминания рода Довнаровичей датируются началом XVI века. Бояре Довнаровичи неоднократно упоминаются в записях Литовской метрики, в том числе в Переписях Войска Великого княжества Литовского за 1528, 1565, 1567 годы.

 

В Переписи 1528 г. упоминаются бояре Довнаровичи, в том числе:
   Довнаровичъ Янъ (Реестръ попису бояръ Рудоминскихъ);
   Довнаровичъ Миколай (То бояре Товянцы); 
   Довнаровичъ Войтко (Бояре Шейвянцы);
   Довнаровичъ Павелъ (Бояре Жижморскии);
   Довнаровичъ Бутрим (Реистръ бояръ Городеньскихъ);
   Довнаровичъ Юръи (Дворъ господаръский Велена);
   Довнаровичъ Миколай (Волость Росейни).      
 :
   «№ 61. — 1545 г. Iюня 24. Грамота короля Сизигмунда Августа, подтверждающая право бояръ Довнаровичей на владение принадлежавшими имъ издавна землями». 
   «№ 173. — 1565 г. Января 3. Грамота короля Сизигмунда Станиславу Довнаровичу, утверждающая его въ правахъ боярства».
 :
   «Празднованіе дня рожденія Наполеона 24-го августа 1812 г. Соколка, 24 августа 1812 г.
   ...По этому поводу въ Соколку собрались чиновники и жители всего уѣзда, съ Казимиромъ Довнаровичемъ, штабъ-офицеромъ и уѣзднымъ Подпрефектомъ во главѣ. Этотъ гражданинъ извѣстенъ своими патріотическими чувствами и долгое время служилъ подъ знаменами нашего Избавителя въ польскихъ легіонахъ, покрывшихъ себя лаврами славы...
   ...Затѣмъ, у того же Довнаровича'', былъ данъ парадный обѣдъ, на которомъ многочисленные присутствующіе произносили тосты за здравіе Всемилостивѣйшаго Императора и Короля и за успѣхи его могучей армiи...»

Примечания 

Дворянство Великого княжества Литовского
Дворянские роды Великого княжества Литовского
Дворянство Речи Посполитой
Дворянство Польши
Дворянские роды Российской империи
Дворянские роды России по алфавиту
Дворянские роды по алфавиту
Шляхетские роды герба Аксак
Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера